Il Pool A della zona Euro-Africana Group II nella Fed Cup 2010 è uno dei 2 gironi in cui è suddiviso il Group II della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool B)

Lussemburgo vs. Sudafrica

Liechtenstein vs. Grecia

Grecia vs. Sudafrica

Liechtenstein vs. Sudafrica

Lussemburgo vs. Grecia

Liechtenstein vs. Lussemburgo

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2010